Rădoaia se poate referi la:

 Localități din România
Rădoaia - localitate din județul Bacău
 Localități și locuri din Republica Moldova
Rădoaia - comună din raionul Sîngerei
rezervația naturală Rădoaia